Porte de Charenton – porta di accesso al Boulevard périphérique di Parigi nel XII arrondissement di Parigi
 Porte de Charenton – stazione della metropolitana di Parigi